Эдуа́рд (), Рутанзиге (), (в период с 1973 по 1979 год — Иди-Амин-Дада) — озеро в Центральной Африке, на границе между Угандой и Демократической Республикой Конго, в нескольких километрах к югу от экватора. Самое маленькое из Великих озёр Африки. Названо в честь Эдуарда VII, старшего сына королевы Виктории, в честь которой, в свою очередь, названо другое великое озеро Африки — Виктория. Название озеру дал Генри Мортон Стэнли, посетивший озеро в 1888 году. Позднее озеро было переименовано в Иди-Амин-Дада в честь диктатора Уганды Иди Амина, однако сегодня озеро вновь носит своё прежнее название.

В озеро Эдуард впадают реки Ниамугасани, Ишаша, Рутсуру и Рвинди. Вода из озера вытекает на севере через реку Семлики в озеро Альберт. Озеро Эдуард также соединено посредством канала  с озером Джордж на северо-востоке. Озеро расположено на высоте 912 м, , площадь поверхности озера составляет 2150 км² (15-ое по величине на континенте).

Примечания

См. также 
 Национальный парк королевы Елизаветы

Бассейн Альберта
Озёра Уганды
Озёра Демократической Республики Конго
Пограничные озёра